Esistono due comuni francesi con questo nome

Lherm – Alta Garonna
Lherm – Lot